Witschel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Witschel (* 1966), deutscher Althistoriker
 Georg Witschel (* 1954), deutscher Diplomat
 Heinrich Witschel (1937–2019), deutscher Ophthalmologe 

 Max Witschel (1863–1916), deutscher Konteradmiral
 Toni Witschel, österreichischer Fußballspieler
 Viviane Witschel (* 1993), deutsche Schauspielerin